Алфёров (Алфёрова) — русская фамилия, образованная от романо-германского имени Алфёр (также — Олефир, Оливер и т.д.) или от церковного греческого имени Елевферий.

Алфёров 
 
 
 
 Алфёров, Аркадий Николаевич (1814—1872) — русский землевладелец, коллекционер и исследователь гравюр.
 
 Алфёров, Всеволод Степанович (1908—1948) — Герой Советского Союза.
 Алфёров, Вячеслав Петрович (1930—2018) — ректор Ленинградского педиатрического медицинского института.
 Алфёров, Георгий Тимофеевич (1858—1923) — член IV Государственной Думы от Воронежской губернии, протоиерей.
 Алфёров, Герман Витальевич (1934—2012) — заслуженный лётчик-испытатель СССР.
 Алфёров, Даниил Васильевич (1870—1930) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Алфёров, Евгений Алексеевич (род. 1995) — российский футболист.
 Алфёров, Жорес Иванович (1930—2019) — советский и российский физик, академик РАН, лауреат Нобелевской премии.
 Алфёров, Захар Акимович (1874—1957) — донской казак, первый атаман Верхне-Донского округа.
 Алфёров, Иван Прокопьевич (1897—1979) — генерал-лейтенант, Герой Советского Союза.
 Алфёров, Игорь Александрович (1930—1978) — украинский советский архитектор.
 
 Алфёров, Павел Никитович (1906—1971) — советский государственный и партийный деятель.
 Алфёров, Рудольф Никифорович (1932—1991) — советский тренер по боксу.
 Алфёров, Сергей Александрович (1951—2004) — художник, участник нонконформистского движения.
 Алфёров, Яков Иванович (1878—1938) — священник Русской православной церкви, священномученик.



См. также 
 Алфёровы — о дворянских родах
 Алферьев
